Rivière Thompson kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Thompson (vattendrag i Kanada, lat 49,32, long -67,84), Québec, 
 Rivière Thompson (strömfåra), Québec, 
 Rivière Thompson (vattendrag i Kanada, lat 47,13, long -75,45), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar